KV 16 steht für
„Sinfonie Es-Dur KV 16“: 1. Sinfonie (Mozart)
KV16, ägyptisches Grab